Estiarte ist der Familienname von

 Manuel Estiarte (* 1961), spanischer Wasserballspieler
 Rosa Estiarte (1959–1985), spanische Schwimmerin